Йо може да се отнася за:
 Ио, героиня от древногръцката митология
 Йо, естествен спътник на Юпитер
 85 Йо, астероид в Слънчевата система
 Йо, град във Франция
 Йо, обектно ориентиран език за програмиране
 друго наименование на полинезийския бог Кихо

Вижте също 
 Йо-йо